Ко́нус розбри́зкування (, , ) — у вулканології — невисокий пагорб з крутими схилами або маленький горб, який складається з матеріалу фонтану лави.

Література 

 

Вулканологія